Um jeden Preis steht für:

 Um jeden Preis (1956), US-amerikanischer Western von George Sherman (Originaltitel: Comanche)
 Alternativtitel von Top Job, Heist-Movie von Giuliano Montaldo aus dem Jahr 1967
 Um jeden Preis (1988), US-amerikanischer Fernsehfilm von Mike Farrell (Originaltitel: Run Till You Fall)
 Alternativtitel von Günstlinge der Hölle, US-amerikanischer Dreiteiler von Jeff Bleckner aus dem Jahr 1988 (Originaltitel: Favorite Son)
 Um jeden Preis (1994), deutscher Fernsehfilm von Kai Wessel
 Lutter: Um jeden Preis, deutscher Fernsehfilm von Jörg Grünler aus dem Jahr 2007
 Tatort: Um jeden Preis, Tatortfolge aus dem Jahr 2009
 Um jeden Preis – At Any Price, amerikanisches Filmdrama von Ramin Bahrani aus dem Jahr 2012 (Originaltitel: At Any Price)
 Um jeden Preis (2014), deutsch-dänischer Film von Anders Morgenthaler aus dem Jahr 2014 (Originaltitel: I Am Here)